Antonio Pacchioni (1665-1726), médecin et anatomiste italien,
  (1819-1887), graveur, sculpteur et patriote italien, 
  (1872-1940), inventeur et photographe italien.

Patronyme italien